Canalejas puede referirse a:

Personas
José Canalejas y Casas (1827-1902), ingeniero español, padre de los siguientes dos políticos.
José Canalejas (1854-1912), político español, hijo del anterior;
Luis Canalejas (1862-1910), ingeniero y político, hermano del anterior;
José Canalejas, actor español;
Lina Canalejas, actriz española;

Divisiones administrativas
Canalejas (Almería), localidad del municipio de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, España;
Canalejas del Arroyo, municipio en la provincia de Cuenca, España;
Las Canalejas, localidad del municipio de Santiago-Pontones, en la provincia de Jaén (España);
Canalejas (León), localidad del municipio de Almanza, en la provincia de León, España;
Canalejas de Peñafiel, municipio en la provincia de Valladolid, España;

Títulos nobiliarios
Ducado de Canalejas
Condado de Canalejas